Valentín Alsina – politico argentino
 Valentín Alsina – città della provincia di Buenos Aires
 Valentín Alsina – album della band 2 Minutos